Gáll Sándor (1823–1863) magyar származású amerikai szabadságharcos, hősi halált halt
Gáll Sándor (1922–1995) esperes-plébános
Gáll Sándor (1955) jégkorongedző, jégkorongozó